Malcolm X – attivista statunitense afroamericano assassinato nel 1965
 Malcolm X - documentario del 1972, diretto da Arnold Perl
 Malcolm X – film di Spike Lee
 Autobiografia di Malcolm X – l'autobiografia
 Seven Song for Malcolm X – documentario del 1993, diretto da John Akomfrah